Crazy Taxi 3: High Roller — видеоигра в жанре аркадного автосимулятора, разработанная студией Hitmaker и изданная компанией Sega эксклюзивно для игровой приставки Xbox в 2002 году. В Европе игра издавалась как просто Crazy Taxi 3. В 2003 году игра была портирована на аркадные автоматы в Японии под названием Crazy Taxi: High Roller. В 2004 году автосимулятор был портирован на персональные компьютеры под управлением Windows. В России игру издала компания «Акелла» под названием «Crazy Taxi 3: Безумный Таксист». Это третья часть серии Crazy Taxi.

Игра схожа со своими предшественниками, но в третьей части был добавлен новый город со своими таксистами.

Игровой процесс 
Crazy Taxi 3: High Roller является аркадным автосимулятором, выполненным в трёхмерной графике. Как и предыдущие части серии, игра сосредотачивается на перевозке пассажиров за определённое время. Как и в Crazy Taxi 2, имеется возможность перевозить группу людей, каждого в свой пункт назначения. Выполняя трюки на дороге, такие как например прыжки на трамплинах или проезд рядом с проезжающей машиной, можно получить больше денег за перевозку пассажиров. После каждой поездки показывается общая стоимость поездки и ставится один из четырёх рангов: быстрый (), обычный (), медленный () и плохо (), причём последний ставится в том случае, когда игрок не успел вовремя отвести пассажира.

В игре представлено несколько режимов: гонка на время, аркада и мини-игра «Crazy Box». За исключением «Crazy Box», игра будет продолжаться до тех пор, пока не истечёт определённое количество времени. В аркадном режиме сначала даётся одна минута для поиска пассажира, однако она будет увеличиваться благодаря собранным игроком бонусам. «Crazy Box» представляет собой сборник мини-игр, в котором есть обучение, благодаря которому можно попрактиковаться езде на машине и в перевозке людей, а также поиграть в различные виды спорта.

Оценки и мнения 

Crazy Taxi 3: High Roller была сдержанно принята игровой прессой. Основная критика шла в сторону малого количества изменений, по сравнению с предыдущими частями серии. Версия для Xbox на сайте Metacritic имеет среднюю оценку в 69 баллов из 100 возможных, а на GameRankings — 70,29 %.

Примечания

Ссылки 
 Crazy Taxi 3: High Roller  на сайте Sega Retro.

Компьютерные игры 2002 года
Игры для Xbox
Игры для Windows
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Hitmaker
Компьютерные игры, изданные Sega
Автосимуляторы
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, локализованные Акеллой
Компьютерные игры, изданные Акеллой